Натуральне число 896
 896 рік до нашої ери
 896 рік нашої ери